Ка́рой:

Имя 
Венгерское имя (). Известные носители:
 Ботвай, Карой (виолончелист)
 Грос, Карой
 Жак, Карой
 Кишфалуди, Карой
 Лотц, Карой
Макк, Карой
 Немет, Карой
 Поланьи, Карл (Карой)
 Фаркаш, Карой
 Ференци, Карой
 Хубер, Карой
 Шранц, Карой

Фамилия 
 Карой, Йенё

Населённые пункты

Казахстан 
 Карой — село в Тарбагатайском районе Восточно-Казахстанской области.
 Карой — село в Нуринском районе Карагандинской области.

См. также 
 Кароль
 Каройи
 Карл